Набор:

 Комплектация
 Процесс набора текста в издательском деле
 Набор символов (набор диакритики)
 Набор микросхем (чипсет)
 Набор команд (набор инструкций) в программировании
 Набор судна — структура конструкции корабля

 Набор «Сделай сам» («Конструктор»)
 Юный химик (набор)
 Набор радиолюбителя 
 Автомобильный набор
 Самолётный набор

 Состав
 Набор витаминов
 Набор продуктов
 Суповой набор — набор продуктов (мясо/зелень) для приготовления супа 
 Минимальный продуктовый набор

 Способ
 Импульсный набор
 Тональный набор
 Слепой набор

 Имена
 Набор — христианский мученик, пострадавший в гонения Диоклетиана.

 Прочее
 Набор марок
 Множество — Неопределяемое понятие логики
 Набор высоты
 Набор веса
 Набор личного состава
 Социальный (статусный) набор

Примечания